Regierung Hughes steht für folgende Regierungen Australiens:

 Regierung Hughes I (1915 bis 1916)
 Regierung Hughes II (1916 bis 1917)
 Regierung Hughes III (1917 bis 1918)
 Regierung Hughes IV (1918 bis 1923)